Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn 2002, odbyły się w Szwecji w dniach 25 stycznia – 3 lutego 2002. Mistrzem Europy została drużyna gospodarzy, która również sięgnęła po czwarty tytuł mistrza Europy wśród drużyn męskich. Po raz pierwszy w turnieju udział wzięła reprezentacja Polski, która w swej grupie (A), przegrała wszystkie mecze i nie zdołała awansować do drugiej rundy rozgrywek.

Obiekty

Runda pierwsza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Runda druga

Grupa I

Grupa II

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zestawienie końcowe drużyn

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
2002 w piłce ręcznej
2002 w Szwecji
Piłka ręczna w Szwecji
Sport w Göteborgu
Sport w Helsingborgu
Sport w Jönköping
Sport w Västerås